

Astronomia 
 M94 – oggetto del Catalogo di Messier

Informatica 
 M94 – modello di supercomputer Cray Y-MP della Cray Research

Crittografia 
 M94 – macchina meccanica per cifrare e decifrare messaggi in servizio presso le forze armate degli Stati Uniti nel periodo 1922-1945